Caravaning ist 
 der Oberbegriff für Wohnen in und Reisen mit Wohnmobilen oder Wohnwagen (Caravans); siehe unter: Camping
 der Titel einer deutschen Fachzeitschrift für Wohnmobilisten, siehe Caravaning (Zeitschrift)